

Niemcy 
 Leipzig (pol. Lipsk) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Saksonia
 Bezirk Leipzig (pol. okręg Lipsk) – były okręg administracyjny 
 Direktionsbezirk Leipzig (pol. okręg administracyjny Lipsk) – okręg administracyjny w kraju związkowym Saksonia
 Landkreis Leipzig (pol. powiat Lipsk) – powiat w kraju związkowym Saksonia
 Landkreis Leipziger Land – (pol. powiat Lipsk) – były powiat do 2008
 Oper Leipzig – Opera Lipska

Stany Zjednoczone 
 New Leipzig – miejscowość

Osoby 
 Arthur Leipzig – amerykański fotograf
 Adolf Hilmar von Leipziger – pruski polityk

Inne 
 SMS Leipzig – nazwa okrętów Kaiserliche Marine
 „Leipzig” – krążownik z 1931
 „Leipzig” – trałowiec marynarki NRD typu Krake